John McPhee ist der Name folgender Personen:

* John McPhee (Politiker) (1878–1952), australischer Politiker
 John McPhee (Autor) (* 1931), US-amerikanischer Sachbuchautor
 John McPhee (Rennfahrer) (* 1994), britischer Motorradrennfahrer